Nicklas Buch (født 1997) er en dansk teologistuderande og forfatter. 

Buch udkom 2019 med debutromanen Pillerne får mors øjne til at nærme sig gulvet på forlaget Gyldendal. Den handler om 17-årige Nicklas, der er flyttet tilbage til sin mor efter at have boet det meste af sin barndom hos sine oldeforældre på grund af moderens misbrug.
Historien er inspireret af hans egen opvækst med en mor, der er misbruger. Han kom i pleje hos oldeforældrene i Kolding som 2-årig og boede der, til han blev 12, fordi forældrene var narkomaner. 

Nicklas Buch bor i Aarhus og studerer teologi på Aarhus Universitet.

Bibliografi 
 Pillerne får mors øjne til at nærme sig gulvet (2019)

Referencer 

Danskere i 2000-tallet
Dansksprogede forfattere fra Danmark
Romanforfattere fra Danmark